Minogue est un patronyme, notamment présent en Océanie :

Music-hall 
 Kylie Minogue est chanteuse.
 Dannii Minogue, sa sœur, chanteuse et actrice.
 Áine Minogue est une harpiste irlandaise

Sport 
 Dan Minogue est un footballeur australien (de Football australien) de la Australian Football League

Politique 
 Kenneth Minogue est un Professeur émérite de Sciences politiques à la  London School of Economics